Peace puede referirse a:

 Peace, álbum de 2010 del grupo musical de voces blancas Libera
 Peace (álbum), álbum de Prince y la [[NPG
 Peace (canción), canción de Depeche Mode